Anton Grigorevič Rubinštejn – compositore e pianista russo
 Ida Rubinštejn – danzatrice e mecenate francese di origine russa
 Nikolaj Grigor'evič Rubinštejn – pianista e compositore russo

Pagine correlate
 Rubenstein
 Rubinstein